Brokdorf steht für:

 Brokdorf, Gemeinde in Schleswig-Holstein
 Kernkraftwerk Brokdorf, Kraftwerk in Schleswig-Holstein
 Brokdorf-Beschluss, Grundsatzentscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Versammlungsrecht

Siehe auch:
 Brockdorf
 Brockdorff